Johanna van Beieren (Neurenberg, 1356 — Kasteel Karlstein, 31 december 1386) was de oudste dochter van Albrecht van Beieren en van Margaretha van Brieg (1342/43 - 18 of 22 februari 1386), dochter van Lodewijk I van Brieg, hertog van Brieg en Liegnitz. Zij werd op 29 september 1370 uitgehuwelijkt aan koning Wenceslaus van Bohemen, waardoor zij koningin van Bohemen en Rooms koningin werd. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Voorouders

Externe links 
 Stamboom op Genealogy.eu van Miroslav Marek
 Het Huis van Oranje

Huis Straubing-Holland
Partner van de koning van Duitsland
Partner van de koning van Bohemen
Gravin en hertogin van Luxemburg
Beieren, J